Station Moskva Rizjskaja, spoorwegstation in Moskou
Rizjskaja (metrostation), metrostation aan lijn 6 in Moskou 
Rizjskaja (metrostation TPK), metrostation aan de Grote Ringlijn van Moskou